Gramàtica: Gènere femení
 Sociologia: Gènere femení, propi de la dona o la feminitat